In the Army Now:

 «In the Army Now» — песня дуэта Bolland & Bolland 1981 года, перепетая группой Status Quo в 1986 году
 In the Army Now (альбом) — альбом группы Status Quo, выпущенный в 1986 году
  — американский комедийный фильм 1994 года